Golther ist der Familienname folgender Personen: 

 Jakob Friedrich Golther (1677–1764), deutscher Theologe 
 Ludwig von Golther (1823–1876), württembergischer Kultusminister 
 Wolfgang Golther (1863–1945), deutscher Germanist